Елена Рохо () (18 августа 1944, Мехико, Мексика) — выдающаяся () мексиканская актриса театра и кино и фотомодель.

Биография 
Родилась 18 августа 1944 года в Мехико. Первоначально дебютировала в качестве фотомодели, а в 1968 году и в мексиканском кинематографе и с тех пор снялась в 75 работах в кино и телесериалах.

Личная жизнь 
Елена Рохо была замужем дважды:
 Первым супругом актрисы являлся актёр Хуан Феррара (1943), но личная жизнь не сложилась, супруги развелись.
 Вторым супругом актрисы является Бенхамин Фернандес, она родила троих детей Елена-младшая, Лео и Патрисия. По одной версии, супруги развелись, по другой, в т.ч и официальным источникам, они до сих пор в браке.

Фильмография

Теленовеллы 

 El corazon nunca se equivoca (2019) - Dora

 Полёт Виктории (2017) - María Isabel Vda. de De la Peña
 Кандидатка (2016-2017) - Natalia Suaréz de San Román
 Corazón que miente (2016) - Sara Sáenz Vda. de Castellanos
 El color de la pasión (2014) - Milagros Fuentes Vda. de Valdivia
 Por ella soy Eva (2012) - Eugenia Mistral
 Triunfo del amor (2010) - Ella misma
 Corazón salvaje (2009-2010) - Leonarda Montes de Oca de Vidal
 Cuidado con el ángel (2008-2009) - Cecilia Santos de Velarde
 Amor sin maquillaje (2007)  - Inés Rivera
 Mundo de fieras (2006) - Miriam de Rivas del Castillo
 Peregrina (2005-2006) - Sabina Huerta
 Inocente de ti (2004) - Raquel Linares-Robles Vda. de Castillo / Rebeca Linares-Robles
 Истинная любовь (2003) - Doña Augusta Curiel de Peñalver y Beristain
 Обними меня крепче (2000-2001) - Damiana Guillén / Juliana Guillén
 Ramona (2000) - Doña Ramona del Rocío Gonzaga Vda. de Moreno
 Привилегия любить (1998-1999) - Luciana Hernández de Duval
 Gente bien (1997) - Rebeca Balmori de Dumas
 Retrato de familia (1995-1996) - Cecilia Mariscal de Preciado
 Las secretas intenciones (1992) - Antonieta Alcántara
 La traición (1984) - Antonia Guerra
 Extraños caminos del amor (1981) - Isabela
 La hora del silencio (1978) - Bárbara
 La venganza (1977) - María Olivares/Alejandra Balmaseda
 Mañana será otro día (1976) - Paola
 Extraño en su pueblo (1974) - Isaura

Многосезонные ситкомы 
 Locas de amor (2009-2010) - Norma
 Ugly Betty (2006) - Patricia Rivera
 La hora marcada (1986) - Lisa
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)
 Художественные фильмы 
 Catarsis (2010) - La Abuela
 Boderline (2009) - Shanti
 Amor letra por letra (2008) - Fabiola
 El día después del mañana (2004) - Vicepresidenta
 Luces de la noche (1994) - Tina
 Una luz en la escalera (1994) - Adriana Bernal
 Guerrero negro (1994) - Eva
 Más allá del deseo (1992)
 Los años de Greta (1992) - Nora
 Muerte ciega (1992) - Alisa
 El motel de la muerte (1990)
 Lovers, Partners & Spies (1988) - Duchess
 Reto a la vida (1988) - Elena Sandoval
 El secreto de la ouija (1988) - Sra. Smith
 En el país de los pies ligeros (1982)
 Noche de juerga (1980) - Dolores
 Misterio (1980) - Silvia
 La sucesión (1980) - Mariana
 Crónica intima (1979)
 Los hijos de Sánchez (1978)
 Foxtrot (1976) - Alexandra
 La gran aventura del zorro (1976) - Helena
 Más negro que la noche (1975) - Pilar
 La casa del sur (1975) - Elena
 Mary Mary, Bloody Mary (1975) - Greta
 Los perros de Dios (1974) - Laura
 Aquellos años (1973) - Emperatriz Carlota
 Los cachorros (1973) - Tere
 Агирре, гнев божий (1972) - Инес
 El Payo (1972) - Lupe
 Ángeles y querubines (1972) - Ángela
 Espejismo (1972)
 Indio (1972)
 Muñeca reina (1972) - Carmen
 Victoria (1972)
 Fin de fiesta (1972) - Elena
 Una vez, un hombre... (1971) - Susana
 El sabor de la venganza (1971) - Rina Pitmann
 Siempre hay una primera vez (1971) - Isabel
 Cruz de amor (1970) - Vicky
 El cínico (1970) - Chica en fiesta
 El club de los suicidas (1970)
 Las bestias jóvenes (1970)
 Misión cumplida (1970)
 Los amigos (1968)

 Театральные работы 
 Las Muchachas del Club
 Cuentas muertas El Cartero  Bajo Cero 10, el marido perfecto Lecciones para casadas Sé infiel y no mires con quién Cena de matrimonios Me enamoré de una bruja La mujer del pelo rojo Pecado en la isla de las cabras La Ronda de las Arpías Una oferta inmoral Yo miento, tú mientes, todos mentimos''

Награды и премии

Premios Ariel

Premios TVyNovelas

Premios Bravo

Laurel de Oro (España)

Califa de Oro

Premios El Heraldo de México 

 Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro "Helena Rojo por 45 años en los escenarios" (2016).

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Фотомодели по алфавиту
Актрисы Мексики
Фотомодели Мексики
Лауреаты премии ACPT
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль второго плана
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Califa de Oro
Лауреаты премии Laurel de Oro
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)